Jan I van Alençon (-1191), graaf van Alençon en zoon van Willem I van Ponthieu
 Jan I van Ponthieu (1141-1191), graaf van Ponthieu